New Westminster Royals ist der Name mehrerer Eishockeyfranchises aus Nordamerika und bezeichnet:

 das von 1911 bis 1914 der Pacific Coast Hockey Association zugehörige Franchise New Westminster Royals (PCHA)
 das von 1945 bis 1959 der Pacific Coast Hockey League und Western Hockey League zugehörige Franchise New Westminster Royals (WHL)
 mehrere unter diesem Namen spielende Teams der British Columbia Hockey League